El nombre Teófanes puede referirse a los siguientes personajes:

 Teófanes de Mitilene (siglo I a. C.), historiador de Lesbos; 
 Teófanes el Confesor (758-818), aristócrata, monje y cronista bizantino; 
 Teófanes el Griego (1340-1410), pintor griego de íconos; o
 Teófanes el Recluso (1815-1894), religioso ortodoxo ruso, santo de la iglesia rusa.